Ганзу́рино — топоним в Иволгинском районе Республики Бурятия (Россия):

 Ганзурино — село.
 Ганзурино — посёлок при станции.
 Ганзурино — станция Восточно-Сибирской железной дороги.